Die Swiss Open Super Series 2009 waren das vierte Turnier der BWF Super Series 2009 im Badminton. Das Turnier wurde in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel vom 10. März bis am 15. März 2009 ausgetragen.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Swiss Super Series 2009 auf tournamentsoftware.com

2009
BWF Super Series 2009